Лојал има више значења:
 Лојал (Висконсин)
 Лојал (Оклахома)